Кейзер — фамилия.
 Кейзер, Андрей Карлович (1830—1899) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Кейзер, Брюно де (1949—2019) — французский кинооператор.
 Кейзер, Даниил Фёдорович (1798—1858) — священник Черниговского пехотного полка, декабрист.
 Кейзер, Кес (род. 1986) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Кейзер, Лоуренс Болтон (1895—1969) — американский генерал-майор, участник двух мировых войн и войны в Корее.
 Кейзер, Марсел (род. 1969) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Кейзер, Никез де (1813—1887) — бельгийский художник академического направления, мастер исторической и портретной живописи.
 Кейзер, Пит (1943—2017) — нидерландский футболист.
 Кейзер, Питер Дирксон (1540—1596) — штурман, составитель карты невидимых в северном полушарии созвездий, опубликованной в «Уранометрии».
 Кайзер, Райнхард (1673—1739) — композитор немецкой школы.
 Кейзер, Рохан — сентвинсентский футболист.
 Кейзер, Томас де (1596—1679) — голландский художник.
 Кейзер, Филипп (1922—2015) — австралийский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Кейзер, Хендрик де (1565—1621) — нидерландский архитектор и скульптор.
 Кейзер, Шарлотта (1890—1966) — немецкая писательница и поэтесса.
 Кейзер, Элизабет (1851—1898) — шведская художница.
 Кейзер, Якоб Рудольф (1803—1864) — норвежский историк, филолог и языковед, профессор.

Топонимы 
 Кейзер — город, расположенный в округе Миссисипи (штат Арканзас, США).

См. также 
 Кейзер-флаг